Myton est un patronyme et un toponyme pouvant désigner :

Patronyme
Cedric Myton (né en 1947), musicien reggae jamaïcain
Fred Myton (1885-1955), scénariste américain
Neville Myton (né en 1946), sprinter jamaïcain

Toponyme

Myton, ville du comté de Duchesne en Utah

Myton, hameau de Kingston-upon-Hull, Yorkshire de l'Est
Myton, banlieue de Warwick, Warwickshire
Myton-on-Swale, village du Yorkshire du Nord
Bataille de Myton, bataille de la Première guerre d'indépendant écossaise

Voir aussi